Суходуб — українське прізвище.

Відомі носії:
 Суходуб Богдан Володимирович ( 1994) — український футболіст, захисник.
 Суходуб Зиновій Порфирович ( 1951) — український письменник і журналіст.
 Суходуб Леонід Федорович ( 1948) — український вчений, доктор фізико-математичних наук.

Українські прізвища